NOR – pojęcie w matematyce
 NOR – enzym
 Organizator jąderka – fragment genomu
 Narodowa Organizacja Radykalna – polska organizacja kolaborancka z początku II wojny światowej